Чемпионат Украины по фигурному катанию на коньках 2001 года () — украинский национальный чемпионат по фигурному катанию сезона 2000—2001.

Спортсмены соревновались в категориях мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Результаты

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Ссылки 
 Результаты чемпионата 2001 на сайте planete-patinage.com
 

2001
2001 год в фигурном катании
Украина